Повний список офіційно зареєстрованих чайних садів (чайних господарств) в окрузі Дарджилінг, Індія. Більшість з цих господарств виробляють не тільки чай, але чай є основним продуктом. Виключно наведені чайні сади (точніше, їх продукція) мають право користуватись для маркування чаю назвою «дарджилінг», що є маркою, контрольованою за походженням, як, наприклад, «шампанське», «коньяк», «мадера», «рокфор». Чай, який виробляється у Дарджилінгу, є, здебільшого, виключно високої якості та ґатунку, має особливі, властиві тільки йому, особливості.

Основна стаття: Дарджилінг (чай).

 Alloobari
 Ambiok (Hilton)
 Arya
 Avongrove
 Ambootia
 Badamtam
 Barnesbeg
 Bannockburn
 Balasun
 Chongtong (Sirisi)
 Chamong
 Castleton
 Dhajea
 Dooteriah
 Dilaram
 Edenvale
 Ging
 Gielle
 Glenburn
 Gopaldhara
 Goomtee
 Giddapahar
 Gyabaree & Millikthong
 Happy Valley
 Jogmaya
 Jungpana (Jungpapa Upper)
 Kalej Valley
 Kumai (Snowview)
 Lingia
 Liza Hill
 Longview (Highlands)
 Lopchu
 Margaret’s Hope
 Marybong
 Mim
 Mission Hill
 Moondakotee
 Mohan Majhua
 Makaibari
 Mullotar
 Mahalderm
 Monteviot
 Nagri
 Nagri Farm
 North Tukvar
 Narbada Majhua
 Nurbong
 Namring & Namring (Upper)
 Oaks
 Okayti
 Orange Valley
 Pandam
 Pashok
 Phoobsering
 Poobong
 Pussimbing (Minzoo)
 Phuguri
 Rangaroon
 Ringtong
 Risheehat
 Rohini
 Runglee Rungliot
 Rungmook/Cedars
 Kanchaan View
 Samabeong
 Selimbong (Rongbong)
 Soom
 Singtom
 Steinthal
 Sungma
 Selim Hill
 Singbulli
 Sivitar
 Springside
 Soureni
 Singell
 Sepoydhoorah (Chamling)
 Seeyok (Spring Valley)
 Tukvar (Puttabong)
 Tumsong
 Turzum
 Tindharia
 Thurbo
 Tukdah
 Teesta Valley
 Upper Fagu
 Vah Tukvar

Джерела 
 Офіційний сайт дарджилінзького чаю

Див. також 
 Дарджилінг (чай)
 Чайний сад
 Традиційний чай

Чайні сади
Чайні сади Дарджилінгу
Сільське господарство Індії
Індійський чай